Elbtal steht für:

verschiedene Talabschnitte der Elbe:
 Labský důl (dt. Elbgrund), Riesengebirge, Tschechien
 Labská soutěska (dt. Elbklemme), Durchbruchstal zwischen Špindlerův Mlýn (Spindlermühle) und Vrchlabí (Hohenelbe), Tschechien
 Durchbruchstal durch das Böhmische Mittelgebirge, Tschechien
 Durchbruchstal durch das Elbsandsteingebirge, Tschechien und Deutschland

 Elbtal (Großlage), eine Großlage im Weinbaugebiet Sachsen, Deutschland
 Naturpark Mecklenburgisches Elbetal, ein ehemaliger Naturpark in Mecklenburg-Vorpommern

die Gemeinde:
 Elbtal (Hessen), eine Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland

Siehe auch:
 Elbtalaue